Zugabe steht für:
 Zugabe, zusätzlich aufgeführtes Musikstück außerhalb des Programms
 Zugabe (Hörfunksendung), Satiresendung des WDR
 Produktzugabe, zusätzlich zu einem Produkt angebotene Ware oder Dienstleistung